III. Lajos keleti frank király (835–882)
 III. Lajos nyugati frank király (kb. 865–882)
 III. Lajos itáliai király (kb. 880–928)
 III. Lajos türingiai tartománygróf (1151/52–1190)
 III. Lajos, Blois grófja (? – 1372)
 III. Lajos pfalzi választófejedelem (1378–1436)
 III. Lajos címzetes nápolyi király (1403–1434)
 III. Louis de Montpensier (1513–1582)
 III. Lajos hesseni nagyherceg (1806–1877)
 III. Lajos bajor király (1845–1921)